La nazionale di pallacanestro svizzera Under 18, ex nazionale svizzera Cadetti, è una selezione giovanile della nazionale svizzera di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità svizzera di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Svizzera
Under-18